Der Federation Cup 1988 (ab 1995 Fed Cup) war die 26. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 4. bis 11. Dezember im Flinders Park in Melbourne. Im Finale standen sich die Mannschaften aus der Tschechoslowakei und der Sowjetunion gegenüber, das Team der Tschechoslowakei gewann mit 2:1.

Qualifikation 
Datum: Dezember 1988
Austragungsort: Flinders Park, Melbourne, Australien
Belag: Hartplatz

Weltgruppe

Finale

Sowjetunion – Tschechoslowakei

Trostrunde 
Datum: Dezember 1988
Austragungsort: Flinders Park, Melbourne, Australien
Belag: Hartplatz

Weblinks 
 Fed Cup 1988

1988
Tennisturnier 1988
Tennisturnier in Melbourne
Sport (Melbourne City)